Горе:
 Горе — беда, бедствие, несчастье.
 Горе — отрицательно окрашенный эмоциональный процесс, связанный с ощущением объективной или субъективной потери. Сильная глубокая печаль, скорбь.
 Горе — русский дворянский род
 «Горе» — рассказ А.П. Чехова.
 «Горе» — известная фотография
 «Горе» — русская народная сказка.
  — сенегальский футбольный клуб.

Географические объекты 
 Горе́ — остров в Сенегале.
 Горе — река в РФ.
 Горе — населённый пункт в Дании.
 Горе — населённый пункт в Норвегии.
 Горе — населённый пункт во Франции.
 Горе — населённый пункт в Чаде.
 Горе — город на юго-западе Эфиопии.

См. также 
 Горе господина Гро
 Горе невинным (фильм)
 Горе от ума (комедия)
 
 Лихо